Понятие русский извод церковнославянского языка может обозначать:

 Древнерусский извод
 Старомосковский извод
 Украинско-белорусский извод
 Синодальный (новоцерковнославянский) извод

Изводы церковнославянского языка